SVITONIA (справжнє ім'я Под’якова Світлана Олександрівна, нар. 24.08.1981 у м. Бориспіль, Київська область) — українська співачка. Музичний проект Svitonia заснувала у 2020 році. До цього співачка виступала під власним ім’ям. Учасниця проекту "Голос країни" та шоу "Суперінтуїція".

Життєпис 
Народилась 24 серпня 1981 року у м. Бориспіль, Київська область.

3 грудня 2014 року в Києві о 15:00 Світлана Под'якова, взявши ноту С8, тобто ноту «До» п'ятої октави (частота 4150 Гц), встановила рекорд: «Відтворення голосом найвищої ноти в свистковому регістрі». Рекорд зареєстровано Національним Реєстром Рекордів України. Вона стала однією із 3х офіційно зареєстрованих співаків у світі, що можуть брати ноти у 5 октаві..

29 березня 2015 року прийняла участь у 5-му сезоні шоу "Голос країни" заспівавши арію «Діви Плава Лагуни» з фільму "П'ятий елемент".

5 грудня 2015 року взяла участь у шоу "Суперінтуїція".

У 2016 році — співпраця з FILM.UA, створення каверу на OST до серіалу «Гречанка».

31 січня 2020 року — запуск сольного авторского проекта SVITONIA и презентация пісні «MAVKA» (автор, композитор, саунд продюсер — Под'якова Світлана).

24 жовтня 2020  — реліз пісні «Ворожила». 

20 травня 2021 року — реліз пісні «Моя мелодія». 

21 листопада 2022 року — реліз пісні «Океан».

Музичні відео 
Океан — https://www.youtube.com/watch?v=32DOQLkcSWQ

Моя мелодія — https://www.youtube.com/watch?v=65wTRPo7-Ww

Ворожила — https://www.youtube.com/watch?v=qB8bJhWsYF4

MAVKA — https://www.youtube.com/watch?v=7PPdaPNx2EU

Соцмережі 
YouTube — https://www.youtube.com/@SVITONIA

Instagram — https://www.instagram.com/svitonia_/

Facebook — https://www.facebook.com/svetlana.podyakova

Посилання 

Українські співачки